Vaugirard (Seine), l'ancienne commune, maintenant un quartier de Paris
 Vaugirard, station du métro de Paris
 La gare Montparnasse III – Vaugirard
 La gare de Vaugirard-Ceinture, ancienne gare de la ligne de Petite Ceinture
 La rue de Vaugirard, une rue de Paris
 Le boulevard de Vaugirard, un boulevard de Paris
 Le théâtre de Vaugirard, une ancienne salle de Paris
 Les abattoirs de Vaugirard
 Le cimetière de Vaugirard
 L'hôpital Vaugirard - Gabriel-Pallez
 Le jardin de l'Hôpital-de-Vaugirard
 Le Château de Vaugirard dans la Loire
 Le dépôt de Paris-Vaugirard, ancien dépôt de locomotives à vapeur, à proximité de la gare Montparnasse, fermé en 1926.
 La route de Vaugirard et la rue de Vaugirard à Meudon.